Bauchi (estado) — estado da Nigéria
Bauchi (cidade) — capital do estado homônimo

Desambiguação